Jan Lewiński – polski geolog
 Jan Lewiński – ukraiński architekt